prąd konwekcyjny – ruch materii, który przenosi energię cieplną
 prąd konwekcji – występowanie prądu elektrycznego na skutek ruchu materii